Otto de Kat (kunstschilder) (1907-1995), een Nederlands kunstschilder, aquarellist en kunstrecensent
Jan Geurt Gaarlandt (1946-), een Nederlands schrijver werkend onder het pseudoniem Otto de Kat